Ипрский ярус (, ) — нижний геологический ярус эоценового отдела. Охватывает породы, образовавшиеся в течение ипрского века, который продолжался от 56,0 до 47,8 млн лет назад (8,2 млн лет).

Этот ярус выделил бельгийский геолог Андре Дюмон в 1849 году.

Другое название — кюизский ярус (от названия города Кюиз (Cuise) во Франции).

См. также 
 Палеоцен-эоценовый термический максимум — геологическое событие, произошедшее примерно 55,5 млн лет назад, на границе палеоцена и эоцена, выраженное резким потеплением климата Земли (на 5—8 градусов), значительным изменением состава атмосферы (отклонения изотопного состава углерода) и вымиранием некоторых видов.

Примечания 

Геологические ярусы
Палеоцен